Гречанінов Олександр Тихонович — російський композитор
 Гречанінов Вадим Олександрович — український військовий і науковець

Російські прізвища